Mengpeng bezeichnet:

 Mengpeng (Mengla) (勐捧镇), Großgemeinde im Kreis Mengla in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengpeng (Zhenkang) (勐捧镇), Großgemeinde im Kreis Zhenkang in der chinesischen Provinz Yunnan